Geografia:
 Conquista del Guadiana, localitat en la Província de Badajoz
 Guadiana del Caudillo, localitat en la Província de Badajoz
 Novelda del Guadiana, localitat en la Província de Badajoz
 Pueblonuevo del Guadiana, municipi de la Província de Badajoz
 Guadiana, riu de la península Ibèrica, que desemboca a l'Oceà Atlàntic
 Sanlúcar del Guadiana, municipi de la Província de Huelva
 Villafranco del Guadiana, localitat en la Província de Badajoz